Huis Nassau-Ottweiler (1574-1602)
 Huis Nassau-Ottweiler (1659-1728)
Beide zijn zijtakken van de Walramse Linie van het Huis Nassau.